Подоля́к — українське прізвище. Відомі носії:

 Подоляк Валерій Іванович (1965) — радянський і російський футболіст.
 Подоляк Ірина Ігорівна (1967) — український політик.
 Подоляк Ігор Іванович (1964) — український архітектор, член Національної спілки архітекторів України.
 Подоляк Микола Сергійович — головний тренер Спортивного комітету Державної прикордонної служби України, кавалер ордена «За заслуги» II ступеня.
 Подоляк Михайло Михайлович — український політтехнолог, журналіст, антикризовий менеджер, радник голови Офісу 6-го президента України Володимира Зеленського.
 Подоляк Олександр Іванович (1962) — радянський і російський футболіст.

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -як